

Persone 
Giovanni Boccaccio (1313-1375), letterato italiano, autore del Decameron
Giuseppe Boccaccio (1790-1852), pittore e scenografo italiano
Boccaccio Adimari, guelfo nero fiorentino, concittadino e contemporaneo di Dante Alighieri
Boccaccio Boccaccino, pittore rinascimentale

Cinema e teatro
Boccaccio – operetta di Franz von Suppé (1879)
Boccaccio – film diretto da Michael Curtiz (1920)
Boccaccio – film diretto da Herbert Maisch (1936)
Boccaccio – film diretto da Marcello Albani (1940)
Boccaccio – film diretto da Bruno Corbucci (1972)
Boccaccio '70 – film ad episodi diretto da Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario Monicelli e Luchino Visconti (1962)

Italia
Boccaccio - frazione di Pietranico in provincia di Pescara

Altro
Boccaccio – nave traghetto
 Boccaccio – nome di un cratere situato sulla superficie di Mercurio
 Boccaccio – forma dialettale meridionale del barattolo